Mystère Bouffe peut désigner deux spectacles de théâtre :

 Mystère-Bouffe (Мистерия Буфф), de Vladimir Maïakovski, pièce créée à Petrograd le 
 Mystère bouffe (Mistero buffo), de Dario Fo, spectacle créé en 1969